«Замёрзший» () — американский кинофильм 1989 года режиссёра Малкольма Маубрэя.

Сюжет 

Санни замужем за мясником Эрни; их брак распадается, поскольку они оба изменяют друг другу. Санни нанимает частного детектива Лестера Атласа, чтобы собрать доказательства измены для бракоразводного процесса. Однажды вечером пьяный Эрни подрался со своим партнёром Дэйвом; позже Эрни оказался убит, но это была вина не Дэйва, а убийство, тщательно спланированное Санни. Только Лестер имел доказательства убийства, так что Санни убила и его. Осталось только убить Дэйва, но Дэйв не хочет умирать, а желает отомстить.

В ролях 

 Джон Литгоу — Дэйв
 Тери Гарр — Санни
 Рэнди Куэйд — Лестер
 Брюс Макгилл — Эрни
 Лиза Блаунт — Филлис
 Ларри Миллер — водопроводчик № 2

Литература 
 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы о Лос-Анджелесе